Il doppio  del Brussels Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Andrea Hlaváčková e Galina Voskoboeva hanno battuto in finale Klaudia Jans-Ignacik e Alicja Rosolska 3–6, 6–0, [10–5].

Teste di serie 

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (quarti di finale)
 Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (finale)

 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (quarti di finale) 
 Marija Kondrat'eva /  Sophie Lefèvre (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Brussels Open 2011